Лига Ирландии 1956/1957 () — 36-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1957/1958
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1956 году
1957 год в Ирландии